

Italia 
 Torre Vecchia – Pianosa a Campo nell'Elba
 Torre Vecchia – Gorgona a Livorno
 Torre Vecchia – San Vincenzo
 Torre Vecchia – Cirò Marina

Ucraina 
 Torre Vecchia – Mariupol'